Faydit

 Pierre-Valentin Faydit (1644-1709), écrivain français.

 Les Faydits ou faidits sont les chevaliers et les seigneurs languedociens qui se sont retrouvés dépossédés de leur fiefs et de leur terres lors de la croisade des Albigeois.
 Faydit d'Aigrefeuille

 Le terme Fay proviendrait de Fayard, l'arbre : le Hêtre 

Homonymie de patronyme